Semerak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Semerak, administrativ by, Jawa Tengah,

Malaysia 

 Semerak (mukim i Malaysia), Kelantan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar